Roter Ritter steht für:

 Roter Ritter, Beiname von Ither von Gaheviez, Sagengestalt aus der Parzival-Geschichte
 Roter Ritter (Krebs), Flohkrebs